Андерсон Емануел (* 1996) — ангольський і португальський футболіст, фланговий півзахисник болівійського клубу «Болівар».
 Педру Емануел (* 1975) — португальський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

Див. також 
 Емануель